

Persone 
 Francesc Valls o Francisco Valls (1665-1747) – compositore e teorico della musica spagnolo
 Xavier Valls (1923-2006) – pittore spagnolo
 Joaquín Navarro-Valls (1936) – giornalista spagnolo
 Dino Valls (1959) – pittore spagnolo
 Manuel Valls (1962) – politico francese
 Rafael Valls (1987) – ciclista spagnolo

Geografia

Spagna 
 Les Valls d'Aguilar – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)
 Les Valls de Valira – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)
 Valls – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)
 Valls d'Alcoi – nome catalano di Valle de Alcoy, comarca storica nella provincia di Alicante (Comunità Valenzana)
 Valls de Pego – nome catalano di Valles de Pego, comarca storica nella provincia di Alicante (Comunità Valenzana)
 Vall de Segó – nome catalano di Valle de Segó, comarca storica nella provincia di Valencia (Comunità Valenzana)

Stati Uniti d'America 
 De Valls Bluff  – città nella contea di Prairie (Arkansas)

Pagine correlate 
 Vaals – comune olandese (Limburgo)
 Vals
 Wals
 Wahls